Невероватан љубав () је индијски филм из 2009. године, снимљен у режији Сабир Кан.

Радња

Улоге 

|-
|Акшаj Кумар||Вираџ Шергил
|-
|Карина Капур||Симрита „Сими” (Бебо) Раj
|-
|Афтаб Шивдасани||Лаки
|-
|Амрита Арора||Камини
|-
|Винду Дара Синг||Тајгер
|-
|Кирон Кер||Симритана тетка
|-
|Џавед Џафреj||Кесвани
|-
|Брандон Раут||камео
|-
|Дениз Ричардс||камео
|-
|Силвестер Сталоне||камео
|-
|Холи Валанс||камео
|}

Песме

Референце

Спољашње везе 
 

Индијски филмови
Филмови 2009.
Филмске комедије